Grace Reformed Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Reformed Church (Newton, North Carolina), NRHP-ID 90001035
 Grace Reformed Church (Akron, Ohio), NRHP-ID 84003806